Pinegin ist der Familienname folgender Personen:

 Timir Alexejewitsch Pinegin (1927–2013), russischer Sportsegler und Olympiasieger im Segeln
 Nikolai Wassiljewitsch Pinegin (1883–1940), russischer Maler und Schriftsteller